Parabola je lahko:
 parabola (literatura)
 parabola (geometrija)
 Parabola (slap), slap v dolini Koritnice